Duo může být:

 dvojice
 tým dvou spolupracujících lidí, typicky např. umělců ve společném vystoupení
 válcovací stolice se dvěma válci
 duet – hudební skladba pro dva hudební nástroje, respektive dva hudebníky
 DUO tříkolové vozidlo pro invalidy, vyráběné v NDR
 Duo Duo (* 1951) – čínský básník

Související články 
 dvojka
 tandem

Externí odkazy